Сарта́нг () — река в Якутии, правая составляющая Яны.

Длина 620 км, площадь бассейна 17 800 км². Берёт начало из озера Сискюеле на северном склоне Верхоянского хребта, течёт в основном на север по Янскому плоскогорью. Высота устья — 132 м над уровнем моря.

Питание снеговое и дождевое. Половодье с июня по начало сентября. Среднегодовой расход воды — в 68 км от устья 47,4 м³/с. Замерзает в начале октября, перемерзает с конца ноября до мая; вскрывается в конце мая.

Судоходна на 174 км от устья.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 11 км: Мангы
 62 км: Мохсоголлоох
 74 км: Силээннээх
 82 км: Арыылаах
 82 км: Барчасыт
 108 км: Хонгсуо
 113 км: Ынгнаах-Ёлбют
 114 км: Ходьогос
 126 км: Тырылаахы
 132 км: Ююттээх
 136 км: Таастаах
 140 км: Чююччю
 159 км: Дьуогу
 170 км: Ыаргалаах
 173 км: Морголдьо
 190 км: Ааллаах
 223 км: Хаар-Балаган
 226 км: Наркый
 241 км: Хоттуун
 258 км: Тыыраахы
 261 км: Эсэлээх
 269 км: Бёрёлёёх
 274 км: Юнкюр
 286 км: Таастаах
 293 км: Усун-Кюёль
 306 км: Хорутуу
 326 км: Тэки
 335 км: Аргаа-Тыаллаах
 339 км: Баайага
 348 км: Кюнкюнююр
 355 км: Аргаа-Чайдаах
 358 км: Куччугуй-Чайдаах
 364 км: Улахан-Чайдаах
 376 км: Хоспохтоох
 388 км: Лайдара
 392 км: Хатыннаах
 406 км: Ат-Юрэгэ
 416 км: Буор-Юрэх
 421 км: Сайтакаан
 443 км: река без названия
 457 км: Хатырык
 459 км: Илин-Суруктаах
 465 км: Аргаа-Суруктаах
 469 км: Оттоку-Юрюйэ
 474 км: река без названия
 483 км: Константин-Кётёхтот
 486 км: Халдын
 498 км: Танкалаах
 499 км: Улуу-Тумул
 508 км: река без названия
 538 км: река без названия
 542 км: Молдьогой
 549 км: Крестээх
 554 км: река без названия
 566 км: Тирэх-Юрюйэ
 577 км: Халдын
 580 км: Дьолонджа
 581 км: Дьопканджа
 588 км: Нерчененджа-Нуктома
 589 км: Сатачаан
 596 км: Дьапка
 605 км: Киэнг-Юрэх
 610 км: Токи

Примечания 

Притоки Яны
Реки Якутии
Реки Верхоянского района
Реки Томпонского района